Grand Prix Series 2014 – GPS 3 – trzeci turniej mistrzostw Europy w rugby 7 mężczyzn w sezonie 2014, który odbył się w dniach 13-14 września 2014 roku na AJ Bell Stadium w Manchesterze.

Informacje ogólne 
Rozegrane na AJ Bell Stadium zawody były trzecim turniejem sezonu 2014 i wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji. Drużyny zostały podzielone na trzy czterozespołowe grupy rywalizujące w pierwszej fazie w ramach grup systemem kołowym, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostałe cztery zmierzyły się w walce o Bowl. W fazie grupowej spotkania toczone były bez ewentualnej dogrywki, za zwycięstwo, remis i porażkę przysługiwały odpowiednio trzy, dwa i jeden punkt, brak punktów natomiast za nieprzystąpienie do meczu. W przypadku remisu w fazie pucharowej organizowana była dogrywka składająca się z dwóch pięciominutowych części, z uwzględnieniem reguły nagłej śmierci.

W turnieju triumfowali reprezentanci Anglii. Bilety na jeden dzień kosztowały od 10 do 15 GBP, na oba zaś 25 GBP, z ulgowymi dla osób poniżej szesnastu lat za 5 GBP.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

G
2014 w Anglii
Sport w Manchesterze
Rugby union w Anglii